Jindřich Fridrich Falcký  (1. ledna 1614, Heidelberg – 7. ledna 1629, Haarlemmermeer) byl falcký princ pocházející z rodu Wittelsbachů.

Život

Původ a mládí 
Byl nejstarším synem falckého kurfiřta a českého (zimního) krále Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny. Z matčiny strany byl vnukem Jakuba I. Anglického a synovcem Karla I.
Na podzim roku 1619, po zvolení otce králem, odjel s rodiči a sourozenci do Prahy. V dubnu roku 1620 byl generálním sněmem zvolen jako nástupce svého otce na českém trůnu. Po porážce na Bílé hoře opustil s rodiči zemi a žil v severním Nizozemí.

Smrt 
V lednu roku 1629 se vydal na noční plavbu lodí do Amsterodamu. Nedaleko Haarlemu se loď srazila s jinou lodí a patnáctiletý Jindřich Fridrich utonul.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Jindřich Fridrich na stránkách The Peerage

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Čeští princové
Narození v roce 1614
Narození 1. ledna
Narození v Heidelbergu
Úmrtí v roce 1629
Úmrtí 7. ledna
Úmrtí v Nizozemsku
Úmrtí utonutím
Muži